Никола Герасимов може да се отнася за:

 Никола Герасимов (1868 – 1927), български революционер от Охрид;
 Никола Герасимов, български лекар от Тетово.